Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 6001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 5 lutego 1932 do 24 stycznia 1996. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

6001-6100

6101-6200

6201-6300

6301-6400

6401-6500

6501-6600

6601-6700

6701-6800

6801-6900

6901-7000

Przypisy 

Lista planetoid 006001-007000